Esistono più comuni francesi con questo nome

Aubiac – Gironda
Aubiac – Lot e Garonna